

Vasiljević comme nom de famille 
 Dušan Vasiljević (1980-), footballeur serbe. 
 Željko Vasiljević (1963-), homme politique serbe.

Homonymie de patronyme